Ла Мураља има више значења:

 Ла Мураља (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мураља (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мураља, Сан Пабло (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мураља (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мураља (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Мураља (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мураља (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мураља (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мураља (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мураља (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мураља (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мураља (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мураља (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мураља (Абасоло, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мураља (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мураља (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мураља, Ла Манга (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мураља (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мураља (Абасоло, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мураља (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мураља (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мураља (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мураља (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мураља (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мураља (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мураља (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Мураља (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мураља (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мураља (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мураља (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мураља (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мураља (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мураља (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мураља (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мураља (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мураља (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мураља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мураља (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Мураља (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику